Luitpold-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Luitpold-Gymnasium Wasserburg am Inn (früher Luitpold-Oberrealschule)
 Luitpold-Gymnasium München (früher Luitpold-Oberrealschule) im Lehel
 Luitpold-Gymnasium (München, bis 1918) in der Isarvorstadt, aufgelöst 1918